Deux anciennes divisions territoriales en France : 
 District de Montfort (Ille-et-Vilaine)
 District de Montfort (Seine-et-Oise)